Alfredo Graciani – calciatore argentino
 Gabriel Graciani – calciatore argentino, nato nel 1982
 Gabriel Graciani – calciatore argentino, nato nel 1993